Алекс Ниньо (; род. 1 мая 1940, Тарлак, Центральный Лусон, Филиппины) — филиппинский художник комиксов, известный работами в издательствах DC Comics, Marvel Comics,  и журнале Heavy Metal.

Ранние годы 
Ниньо родился 1 мая 1940 года в Тарлаке (Центральный Лусон), в семье профессионального фотографа. В юности он некоторое время учился на медицинском факультете в Университете Манилы, но ушёл оттуда в 1959 году, чтобы воплотить свою детскую мечту стать художником комиксов.

Карьера

Награды 
В 1976 году Ниньо получил премию .

Наследие 
Ниньо оказал большое влияние на творческую карьеру Уилса Портацио.

Работы

Книги 
 The Time Machine (Pendulum Press, 1973)
 Moby-Dick (Pendulum Press / Now Age Illustrated, 1973) ,  (re-issued by Educational Insights, 1998) , 
 The Three Musketeers (Pendulum Press, 1974)
 The Invisible Man (Pendulum Press, 1974)
 The War of the Worlds (Pendulum Press, 1974)
 Weird Heroes: Vol. 1 (Berkley Publishing Group, 1975)
 Weird Heroes: Vol. 3: Quest of the Gypsy (Pyramid Books, 1976)
 «The Weird Tales Story» -Chapter Heading Designs (Wildside Press, 1977) 
 Satan’s Tears: The Art of Alex Niño (The Land of Enchantment, 1977)
 Rebel Spy (Be an Interplanetary Spy) (Bantam Books, 1984) , 
 The Vulgmaster (Tales of the One-Eyed Crow) (Roc, 1991) , 
 Graphic Classics volume 3: H. G. Wells (Eureka Productions, 2002) , 
 «REH: A Short Biography of Robert E. Howard» (1999)
 Alex Niño Drawings (Stuart Ng Books, 2005)
 The Orc’s Treasure (I Books, 2006) , 
 «Jack London’s Call of the Wild: The Graphic Novel» (Puffin Graphics, 2006) 
 The Art of Alex Niño (Auad Publishing, 2008) 
 Sketchbook Alex Niño (Auad Publishing)
 «Art Quest of Alex Niño» (самоизданная, 2015)

Комиксы

Archie Comics 
 Blue Ribbon Comics #2 (1983)
 Comet #1-2 (1983)
 Shield — Steel Sterling #3 (1983)

Big Entertainment 
 John Jakes' Mullkon Empire #4-5 (1995)

Bliss On Tap Publishing 
 «Monster Candy» (2015)
 The Legion of Molly Doves # 1 (2013)
 Andie and the Alien #1 (2011)
 God the Dyslexic Dog #1-4 (2004—2005)
 «God the Dyslexic Dog»

Continuity Comics 
 Shaman #0 (1994)

Dark Horse Comics 
 Dark Horse Comics #15-16 (1993)

DC Comics 

 Action Comics #568 (1985)
 Adventure Comics #425-427, 429, 432—433 (Captain Fear) (1972—1974)
 Batman Annual #9 (1985)
 Batman Black and White vol. 2 #2 (2013)
 DC Graphic Novel #7 («Space Clusters») (1986)
 DC Special Series #4, 7 (1977)
 Forbidden Tales of Dark Mansion #8, 12, 15 (1972—1974)
 Fury of Firestorm #31, 37 (1985)
 Ghosts #35, 37, 57 (1975—1977)
 House of Mystery #204, 212—213, 220, 224—225, 245, 250, 252—256, 283 (1972—1980)
 House of Secrets #101, 103, 106, 109, 115, 117, 126, 128, 131, 147, 153 (1972—1978)
 Justice League of America #228 (1984)
 Omega Men #16, 21, Annual #1 (1984)
 Rima, the Jungle Girl #1-5 (1974—1975)
 Secrets of Haunted House #1, 13, 19 (1975—1979)
 Secrets of Sinister House #8, 11-13 (1972—1973)
 Tales of Ghost Castle #2 (1975)
 Tarzan #231-234 (1974—1975)
 Thriller #9-12 (1984)
 The Unexpected #152, 159, 162 (1973—1975)
 Weird Mystery Tales #5-6, 9, 13, 16, 21 (1973—1975)
 Weird War Tales #9, 11, 13, 16, 23-25, 31, 36, 55, 61, 69-70 (1972—1978)
 The Witching Hour #31, 40, 45, 47 (1973—1974)

Fantagor Press 
 Den #9-10 (1989)

HM Communications, Inc. 
 Heavy Metal #v1#11, #v2#1-4, #v2#8, #v2#11, #v4#9, #v7#10 (1978—1984)

Image Comics 
 Dead Ahead #1-3 (2008—2010)

Innovation Publishing 
 Alex Niño’s Nightmare #1 (1989)

Marvel Comics 

 Captain America: Red, White & Blue #1 (one page) (2002)
 The Incredible Hulk vol. 3 #94 (2006)
 John Carter, Warlord of Mars #3 (одна страница) (1977)
 Marvel Classics Comics #2 (The Time Machine); #8 (Moby-Dick); #12 (The Three Musketeers) (1976)
 Marvel Premiere #38 (Weirdworld) (1977)
 Marvel Preview #1 («Man-Gods from Beyond the Stars») (1975)
 Power Man #42-43 (1977)
 The Rampaging Hulk #4 (1977)
 Savage Sword of Conan #6, 228 (1975—1994)
 Unknown Worlds of Science Fiction #3, 6, Annual #1 (1975—1976)

Simon & Schuster 
 Heavy Metal Presents Theodore Sturgeon's More Than Human GN (1978)

Warren Publishing 

 1984 #1-10 (1978—1979)
 1994 #11-26, 28 (1980—1982)
 Creepy #89, 93-94, 96-97, 100—101, 104—105, 108, 112, 116, 119, 125, 143 (1977—1982)
 Eerie #87, 90, 92-93, 95 (1977—1978)
 The Goblin #3 (1982)
 The Rook Magazine #1 (1979)
 Vampirella #59, 61, 67, 76, 85 (1977—1980)
 Warren Presents #3 Alien Invasion Comix (1979)
 Warren Presents: Future World Comix #1 (1978)

Western Publishing 
 Mystery Comics Digest #17 (1974)
 The Twilight Zone #65 (1975)

Примечания 

Художники США XX века
Художники США XXI века